BBC Session 1972-1974 est un enregistrement pirate de Supertramp, connu pour être l'un des plus vieux enregistrements live du groupe disponibles à ce jour. Il reprend deux enregistrements du groupe à la BBC. BBC Sessions 1972 contient une chanson inédite à ce jour, Pony Express, avec Rick Davies au piano et au chant, Roger Hodgson à la guitare, Dougie Thompson à la basse, Dave Winthrop au saxophone et Kevin Currie à la batterie.

Liste des titres 
Voix de Rick Davies, sauf indication contraire.

BBC Sessions 1972 
 Summer Romance (Rick Davies, Roger Hodgson) - 2 min 29 s
 Rudy (Rick Davies, Roger Hodgson) - 4 min 39 s
 Pony Express (Rick Davies, Roger Hodgson) - 2 min 14 s
 Dreamer (Rick Davies, Roger Hodgson) - 4 min 20 s
 chanteur principal : Roger Hodgson

Musiciens 
 Rick Davies — piano, claviers, chant
 Roger Hodgson — guitare, claviers, chant
 Dougie Thomson — basse
 Dave Winthrop — saxophone, flûte traversière
 Kevin Currie — batterie

BBC Sessions 1974 
 Crime Of The Century (Rick Davies, Roger Hodgson) - 6 min 04 s
 Rudy (Rick Davies, Roger Hodgson) - 7 min 18 s
 Dreamer (Rick Davies, Roger Hodgson) - 3 min 25 s
 chanteur principal : Roger Hodgson

Musiciens 
 Richard Davies — piano, chant
 Roger Hodgson — guitare, piano, claviers, chant
 Dougie Thomson — basse
 John Helliwell — saxophones, clarinette, chœurs
 Bob Siebenberg — batterie

Album de Supertramp
Album live sorti en 1974
Album en concert aux studios de la BBC